1971, het jaartal
 1971 (film uit 2007), Indiase oorlogsfilm  
 1971 (film uit 2014), Amerikaanse documentairefilm